The Vows – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Reliance Film Company
A Promessa (The Vows) – film del 1973 diretto da António de Macedo
The Vows – film del 2014 diretto da Schelle Holloway-Purcell